

Geografia 
 Ande –  catena montuosa dell'America meridionale

Astronomia 
 Atmospheric Neutral Density Experiment – esperimento della missione spaziale STS-116

Persone 

 Michael Ande